Иван Петрович Белавенец ( — ) — учёный, исследователь в области научной навигации морских судов и девиации магнитных компасов, писатель, морской офицер, участник Севастопольской обороны, создатель и первый директор Компасной обсерватории в Кронштадте, капитан 1 ранга.

Биография 
Иван Петрович Белавенец родился а в Поречье (ныне г. Демидов) Смоленской губернии. Представитель русского дворянского рода Белавенцов. Иван был младшим сыном в семье. Вслед за старшими братьями Николаем и Павлом поступил в Морской кадетский корпус, который окончил 1846 году и 24 августа был выпущен в гардемарины. 10 июня 1848 года был произведён в мичманы и оставлен в офицерском классе. С 1848 по 1851 годы служил на Балтийском море на линейных кораблях «Березина», «Кацбах» и «Ретвизан», фрегатах: «Постоянство» и «Церера», на корвете «Наварин» и транспорте «Америка».

7 августа 1851 года был произведён в лейтенанты флота. В 1852—1854 годах принимал участие в кругосветном плавании на фрегате «Паллада» и шхуне «Восток». Провёл в походе важные исследования и магнитные наблюдения, определял девиации магнитных корабельных компасов, принимал участие в гидрографических исследованиях восточного берега Корейского полуострова, одна из высоких гор которого была названа его именем — горой Белавенца. В 1854 году сухопутным путём через Сибирь вернулся в Кронштадт.

В 1855 году, во время Крымской войны, подал рапорт о направлении в Севастополь, где по указанию П. С. Нахимова командовал 11-пушечной батареей на четвёртом бастионе (самый опасный участок обороны), который располагался на Театральной площади. 23 апреля получил тяжёлую контузию в голову и вынужден был покинуть Севастополь. За участие в обороне Севастополя был награждён орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а также серебряной медалью на георгиевской ленте с надписью: «За защиту Севастополя». В 1855 году вернулся в Кронштадт. Состоял флаг-офицером при вице-адмирале фон И. И. Шанце на пароходофрегате «Камчатка», затем назначен командиром винтовой лодки «Стерлядь». До конца Крымской войны участвовал в защите кронштадтского рейда от английской эскадры, курсировал между Ораниенбаумом и Лисьим Носом.

В 1855 году опубликовал первую в России обстоятельную работу по девиации компасов (отклонение магнитной стрелки компаса от линии магнитного меридиана вследствие влияния близко расположенных намагниченных тел), что приобретало большое значение для мореплавания в связи с переходом в эти годы к строительству броненосных судов. В 1856—1859 годах И. П. Белавенец был командирован в Америку, где наблюдал за постройкой и штурманским вооружением построенного для России винтового фрегата «Генерал-Адмирал». Изучив особенности магнитного поля фрегата, Белавенец выбрал наилучшие места для установки компасов, что позволило обеспечить проводку корабля из Нью-Йорка в Кронштадт всего за 18 с половиной ходовых дней.

17 октября 1860 года был произведён в капитан-лейтенанты. В 1860—1861 годах командовал пароходом «Курьер», занимался магнитными наблюдениями на Балтийском море. По его проекту западную стенку Купеческой гавани в Кронштадте выкрасили яркими вертикальными полосами, которые в створе с трубою пароходного завода позволяли получать истинные пеленги для наблюдений девиации. В 1862 году был командирован в Англию на Всемирную выставку магнитных компасов в Лондоне «для осмотра и собрания сведений на всемирной выставке по части гидрографической и изучения предмета о девиации компасов». Белавенец был избран членом-корреспондентом Британского съезда учёных и членом жюри выставки по части морских наук и навигации. «За участие в занятиях по устройству всемирной выставки» международное жюри наградило его в 1864 году большой бронзовой медалью.

В 1863 году, вернувшись в Россию, И. П. Белавенец перевел руководство для определения девиации компасов, составленное Эвенсом и А. Смитом, и в Кронштадте прочёл шесть публичных лекций о «Девиации компасов и о компасной обсерватории», а вскоре был вторично командирован в Англию для производства магнитных наблюдений на строившейся броненосной батарее «Первенец» и для установки там компасов. Впервые в мировой истории мореплавания И. П. Белавенец уменьшил магнитное поле корабля, разработав способ уничтожения девиации с использованием метода противоположных курсов.

В декабре 1863 года Белавенцу впервые в мире решил считавшуюся до того времени неразрешимой задачу об установке компаса внутри подводной лодки полковника О. Б. Герна. В 1864 году Белавенец провёл исследования девиация на 110 судах Российского императорского флота: броненосцах, мониторах, винтовых железных и деревянных судах, канонерских лодках, яхтах.

В 1865 году Ивана Петровича основал в Кронштадте первую в России и вторую в мире компасную обсерваторию. 15 марта 1865 года был назначен её начальником. Провёл работы по установке компасов и определению девиации на всех судах флота, разработал методы определения креновой девиации, компенсации локальных источников девиации, уменьшения погрешностей магнитных компасов в высоких широтах, усовершенствовал методы определения полукруговой и четвертной девиации. Пожалован золотым компасом, осыпанным 32 алмазами, с надписью: «за полезные, и ученые труды капитан-лейтенанту Белавенцу» (данный компас стал главной фигурой герба, который был пожалован И. П. Белавенцу 29 октября 1867 года). Был командирован в Англию для заказа инструментов в компасную обсерваторию. 27 марта 1866 года был произведён в капитаны 2-го ранга.

В 1870 году во время путешествия Великого Князя Алексея Александровича по рекам и озёрам до Архангельска И. П. Белавенец на шхуне «Секстан» руководил магнитными съёмками в Белом море и Северном Ледовитом океане. На клипере «Жемчуг» вернулся в Кронштадт. 1 января 1871 года был произведён в капитаны 1-го ранга. В 1872 году был награждён медалью Московской политехнической выставки, в 1873 году — медалью Венской всемирной выставки. В 1873 году И. П. Белавенец изобрёл уникальный прибор для устранения девиации и усовершенствовал многие морские инструменты. В 1875 году был пожалован подарком по чину с вензелем Его Высочества. В 1878 году установил магнитный компас на подводной лодке конструкции И. Ф. Александровского.

За свой ратный и научный труд Беловенец был награждён российскими орденами: Святой Анны 3-й степени (1854), Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1855), Святого Станислава 2-й степени (1859), Святой Анны 2-й степени (1867) и прусским орденом Красного Орла 3 степени (1867).

Скончался Иван Петрович Белавенец от разрыва сердца а в своём доме в Кронштадте. Похоронен на территории церкви в Большой Ижоре, где находилось его имение. В 1987 году в день рождения Белавенца на месте его могилы был открыт памятный знак.

Публикации 
Оригинальные и переводные статьи И. П. Белавенца по девиации, метеорологии, навигации, мореходной астрономии, магнетизму неоднократно печатались в журнале «Морской сборник». Основные публикации:
 .
 .
 .
 .
 .
   (Книга выдержала шесть дополненных изданий)..
 .
 .

Семья 
 Жена — Белавенец (урожд. Пишчевич) Анна Платоновна, дочь отставного полковника Лейб-гвардии гусарского полка Платона Александровича Пишчевич.
 Сын — Белавенец Платон Иванович (ок. 1868—1926) — чиновник Министерства внутренних дел Российской империи. Служил в Вооружённых силах Юга России. Эмигрировал в Югославию.
 Сын — Белавенец, Пётр Иванович (1873—1936) — российский военно-морской историк, геральдист, один из основателей отечественной вексиллологии, участник Цусимского сражения, капитан 1-го ранга.
 Сын — Белавенец Митрофан Иванович (1874—?) — инженер лесного хозяйства, учёный-лесовод, земский деятель. Эмигрировал во Францию.
 Сын — Белавенец Борис Иванович (1876—?) — полковник, участник Русско-японской и Первой мировой войн. Служил в Добровольческой армии. Эмигрировал в Югославию, затем во Францию, позднее в Парагвай.

Память 
 Именем И. П. Белавенца в 1854 году названа гора на полуострове Корея на побережье Японского моря, нанесённая на карту экипажем фрегата «Паллада».

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Выпускники Морского кадетского корпуса
Участники Крымской войны
Учёные Российской империи
Награждённые медалью «За защиту Севастополя 1854—1855»